Колосков — русская фамилия. Имеет женскую форму Колоскова.

Известные носители 
 
 Колосков, Алексей Алексеевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Колосков, Анатолий Александрович (род. 1934) — советский футболист.
 Колосков, Валериан Фёдорович (1895 — после 1951) — советский военачальник и деятель спецслужб, полковник.
 Колосков, Владимир Фёдорович (род. 1955) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Колосков, Вячеслав Иванович (род. 1941) — советский и российский футбольный функционер.
 Колосков, Михаил Павлович (1915—1994) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Колосков, Пётр Григорьевич (1923—2001) — Герой Советского Союза.
 Колосков, Юрий Александрович (1924—1980) — конструктор, лауреат Госпремии СССР.
 Колосков, Юрий Вениаминович — советский генерал-майор



См. также